Шиля — село, Хілоцький район, Забайкальський край, Росія
 Шиля — село, комуна Фереу, повіт Алба, Румунія